Пласерес има више значења:

 Пласерес (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пласерес (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пласерес (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пласерес (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пласерес (Санта Катарина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику